računarstvo:
Progress 4GL, programski jezik 4. generacije
Progress Software Corporation, softverska tvrtka, odgovorni za razvoj programskog jezika Progress 4GL

zemljopis:
Progress, Oregon, SAD
Progress, Pennsylvania, SAD
Progress Village, Florida, SAD
Progress (Amurska Oblast, Rusija), grad u Amurskoj oblasti, Rusija
Progress (Republika Adigeja, Rusija), naselje u Republici Adigeji, Rusija

transport:
Progress D-27, motor za zrakoplove
Progress (letjelica), ruska svemirska letjelica

ostalo:
Progress (strip), autorica je Jared Lane